Genarp kan syfta på:

 Genarps socken – en socken i Skåne
 Genarps landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1973
 Genarps församling – en församling i Lunds stift
 Genarps kyrka – en kyrkobyggnad i Genarp
 Genarps distrikt – ett distrikt i Lunds kommun och Skåne län 2016–
 Genarp – en tätort i Lunds kommun och kyrkby i Genarps socken